

Codici 
 SVN – codice aeroportuale IATA di Hunter Army Air Field di Savannah (Stati Uniti d'America)
 SVN – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Slovenia

Informatica 
 svn – client a riga di comando di Subversion, sistema di controllo versione